Kahlkopf bezeichnet

 eine Glatze
 Kahlkopf (Band), eine ehemalige deutsche Rechtsrock-Band
 zwei Pilzgattungen aus der Familie der Träuschlingsverwandten:
 Deconica, Arten mit nicht blauendem Fleisch, nicht psilocybin-haltig
 Psilocybe, Arten mit blauendem Fleisch, psilocybin-haltig